Ангольская кухня () — набор кулинарных традиций, характерных для Анголы.

Её основу составляют фасоль, рис, свинина и курица, которые употребляются с различными соусами. Из овощей наиболее популярны помидоры и лук, из приправ — чеснок и острый перечный соус.

Основные блюда и продукты 
Повседневным блюдом во многих семьях, особенно небогатых, является мучная каша — из маниока на севере страны и кукурузы на юге. Ещё одно национальное блюдо — муамба, рагу из курицы с овощами на пальмовом или арахисовом масле. Курицу также едят в жареном виде с острым маринадом.

В прибрежных районах распространены блюда из рыбы и морепродуктов, в основном это различные рагу.

Десерты делают из местных фруктов и арахиса.

В стране распространено производство различных крепких спиртных напитков из местного сырья, как промышленных, так и домашних. Также популярны пиво и безалкогольные прохладительные напитки.

Прослеживается некоторое влияние португальской кухни, например, применение в кулинарии оливкового масла.

Источники 
 Adebayo Oyebade, Culture and Customs of Angola (2007). Greenwood, p. 109.
 Mike Stead and Sean Rorison. Angola (2010). Bradt Travel Guides, pp. 81-83.

Ссылки 
 

Африканская кухня
Культура Анголы